Гутьерре Вермудес (или Гутьер Бермудес; ; умер в 1130 году) — леонский граф и дворянин, имевшим интересы в Галисии, главным образом, на северо-востоке, вокруг Луго. Активный сторонник королевы Урраки (1109—1126), так и Альфонсо VII Императора (1126—1157).

Биография 
Гутьерре был сыном Бермудо Овекиса, сына графа Овеко Бермудеса. Его матерью была Химена Пелаес, дочь Пелайо Фройласа и Альдонсы Ордоньес. Гутьерре был родственником семьи Вела и братом Суэро Бермудеса. Он женился на Тоде Перес, дочери Педро Фройласа де Трабы и Майор Родригес де Барсена. В 1125 году она сделала пожертвование монастырю Карбоэйро. После смерти мужа, 1 марта 1143 года, она вместе со своим братом Родриго Пересом и сыном Велой Гутьерресом внесла пожертвование монастырю Собрадо-де-лос-Монхес, основанный ее братьями Фернандо и Бермудо в 1118 году. Тода и её братья Фернандо и Бермудо сделали то же самое снова 20 марта 1155 года, в последний раз, когда Тода была записана живой.

Гутьерре впервые упоминается в документе от 18 января 1086 года. В правление короля Леона Альфонсо VI Гутьерре Бермудес вступил в спор с бенедиктинскими монахами Сан-Хуан-де-Кориас по поводу уплаты пошлин (portazgo) на перемещение товаров через владения Ласианы. Король освободил аббатство от пошлин в Ласиане. В мае 1112 года Гутьерре был возведен в ранг графа (Latin comes) и пожалован tenencias (феодами) Монтенегро (которые он сохранял по крайней мере до 1115 года и, возможно, до конца правления Урраки) и Монтерросо. В 1117 году Гутьерре и его жена купили землю в Виго. В 1122 году он сделал пожертвования регулярному духовенству Сан-Хуан-де-Каабейро и Сан-Хуан-де-Кориас. В 1126 году он сразу же заключил мир с новым королем Леона Альфонсо VII, еще находясь в Галисии. Позднее, в апреле, он прибыл в Самору, чтобы принести клятву верности, согласно Хронике Альфонсо Императора<ref>Chronica Adefonsi imperatoris' Book I, § 5; .</ref>. Позднее той же весной Ариас Перес возглавил восстание в Галисии. Согласно «Historia compostellana», Альфонсо поручил некоему «графу G» и прелату Диего Жельмирезу per litteras suas (то есть письменно) подавить восстание. Этот анонимный граф, возможно, был Гутьерре или, возможно, Гомес Нуньес. Где-то между 1127 и 1129 годами он сделал еще одно пожертвование бенедиктинцам Лоренсаны, а в 1128 году — Ордену тамплиеров. В феврале 1129 года Гутьерре Бермудес обменял все свои владения в Астурии у своего брата Суэро на все земли последнего в Галисии.

Согласно грамоте от 30 октября 1130 года, своему последнему известному публичному акту, Гутьерре Бермудес пожертвовал монастырь Сан-Сальвадор-де-Вильяфри собору Святой Марии в Луго, который в то время строился под руководством главного строителя Раймундо де Монфорте. Но существует несоответствие между этим и грамотой, датированной 23 сентября того же года, когда его жена сделала пожертвование Лоренсане на благо души своего покойного мужа; один из документов датирован неправильно. Тода снова сделала пожертвование монастырю в Лоренсане в мае 1131 года. Гутьерре был похоронен в Лоренсане, хотя он находился в Западной Галисии, в зоне, где доминировал дом Траба. Сын Гутьерре Вела никогда не достигал того же ранга, что и его отец; он служил рыцарем в при дворе короля Альфонсо VII и был награжден виллой Сан-Эстебан-де-Ногалес в мае 1149 года. Сын Велы, Понсе Вела де Кабрера, женатый на Альдонсе Альфонсо де Леон, незаконнорожденной дочери короля Альфонсо IX, является предком дома Понсе де Леон.

 Примечания 

 Источники 
  Especially p. 262, which contains a brief curriculum vitae''
 
 
 

История Галисии
Персоналии:История Леона
История Кастилии
Графы Испании